Абаконово — назва кількох населених пунктів:
  Абаконово — село в  Пустошкинському районі  Псковської області.
  Абаконово — село в  Западнодвінському районі  Тверської області.